Monica Niculescu era la detentore del titolo, ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF Suez Nantes Atlantique 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Aljaksandra Sasnovič che ha battuto in finale Magda Linette 4–6, 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Monica Niculescu (ritiro)
  Camila Giorgi (ritiro)
  Julija Putinceva (primo turno)
  Lara Arruabarrena (quarti di finale)
  Nadežda Kičenok (semifinali)

  Claire Feuerstein (semifinali)
  Sesil Karatančeva (primo turno)
  Sofia Arvidsson (primo turno)
  Stéphanie Foretz Gacon (quarti di finale)
  Alexandra Dulgheru (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez Nantes Atlantique 2013